Jesienna... – piąty album studyjny Stanisławy Celińskiej, wydany 26 maja 2020 przez Musicom / e–Muzyka. Zadebiutował na 7. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy Stanisławy Celińskiej